Skånska glasbruket var ett alternativt namn för 

Skånska glasbruket – ett svenskt glasbruk i drift 1692–1762, se Henrikstorps glasbruk
Skånska glasbruket – ett svenskt glasbruk i drift 1919 - 1957, se Trelleborgs Glasindustri